Gastón de Foix puede referirse a:
Gastón I de Foix (-1315), conde de Foix, vizconde de Castellbó y de Cerdaña y señor de Andorra; fue también Gastón VIII como vizconde de Bearne y otros títulos.
Gastón II de Foix, "el paladino", conde de Foix; IX de Bearne.
Gastón III de Foix-Bearne o Foix-Bearne, "Febus", conde de Foix; X de Bearne.
Gastón IV de Foix, conde de Foix; XI de Bearne.
Gastón II de Narbona (1489-1512), conde de Narbona, nieto de Gastón IV.
Gastón de Foix, Príncipe de Viana (1443-1470)
Gastón de Foix-Nemours (1489-1512), conde de Étampes y duque de Nemours.
Gastón I de Foix-Candale, conde de Benauges y de Candale, captal de Buch.
Gastón II de Foix-Candale (1448-1500), conde de Benauges y de Candale, captal de Buch.
Gastón III de Foix-Candale (-1536), conde de Benauges y de Candale, captal de Buch.
Germán Gastón de Foix (Germain Gaston de Foix, 1511-1591), conde de Gurson y de Fleix, marqués de Trans.